NGC 7633 (другие обозначения — PGC 71274, ESO 77-15) — галактика в созвездии Индеец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7633
Индеец (созвездие)